Xaltipan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xaltipan, Cuetzalan del Progreso, Puebla, 
 Xaltipan, Xiutetelco, Puebla,